L'espressione portoghese Plano Piloto (lett. Piano o Progetto Pilota) può indicare:
 Plano Piloto – nome originale portoghese del progetto urbanistico elaborato da Lúcio Costa, e per estensione il nucleo della capitale Brasilia costruito secondo i dettami dello stesso, dichiarato patrimonio dell'umanità nel 1987
 Plano Piloto –  regione amministrativa del Distretto Federale brasiliano